Национальный зал славы женщин США () — общественный институт выбора наиболее значимых для страны женщин США. Создан в 1969 году.

Национальный зал славы женщин США это частная некоммерческая организация с шестью сотрудниками по состоянию на 2021 год, финансируемая за счет благотворительности, входных билетов и других доходов. В июле 2021 года Дженнифер Гэбриэл была назначена исполнительным директором.

История 
Был создан в 1969 году группой лиц, собравшихся в городе Seneca Falls (штат Нью-Йорк), там где в 1848 году состоялся Women's Rights Convention. В настоящее время «Зал славы» располагается в здании «Helen Mosher Barben Building». Миссия «Зала славы» выражена следующей формулировкой: «to honor in perpetuity those women, citizens of the United States of America, whose contributions to the arts, athletics, business, education, government, the humanities, philanthropy and science, have been the greatest value for the development of their country.» В настоящее время в «Зал славы» включено более 230 женщин, внёсших значительный вклад в историю, культуру, спорт, бизнес, образование и науку США.

Среди удостоенных права избрания такие знаменитости как «Первая леди песни» Элла Фицджеральд, «Первая леди космоса» астронавтка Салли Райд, «Первая леди политики» Хиллари Родэм Клинтон, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Барбара Мак-Клинток, «Первая леди американского театра»
Хелен Хейс, звезда шоу-бизнеса Опра Уинфри, звезда тенниса Билли Джин Кинг и другие.

В августе 2020 года Национальный зал женской славы открыл свои двери для третьего и последнего дома: исторической трикотажной фабрики Seneca, которая находится через канал Национального исторического парка прав женщин, который включает Уэслианскую часовню, где 1848 г. состоялась конвенция о правах женщин, событие, положившее начало женскому избирательному движению в Америке.

После завершения кампании «Возвращение домой» историческая трикотажная фабрика Seneca в четыре раза увеличит доступную площадь до 16 000 квадратных футов (1500 м2), включая выставочные площади, офисы и помещения для встреч для конференций, свадебных приемов и общественных мероприятий.

Галерея

Члены Зала славы 

 Faye Glenn Abdellah
 Белла Абзуг
 Эбигейл Адамс
 Джейн Аддамс
 Florence Ellinwood Allen
 Linda Alvarado
 Dorothy H. Andersen
 Мариан Андерсон
 Ethel Percy Andrus
 Вирджиния Апгар
 Перл Бак
 Betty Bumpers
 Charlotte Bunch
 Клара Бартон
 Eleanor K. Baum
 Элла Бейкер
 Рут Бенедикт
 Мэри Маклеод Бетюн
 Гарриет Бичер-Стоу
 Нелли Блай
 Амелия Блумер
 Антуанетта Браун Блэкуэлл
 Элизабет Блэкуэлл
 Эмили Блэкуэлл
 Люсиль Болл
 Mary Breckinridge
 Нэнси Бринкер
 Гвендолин Брукс
 Lydia Moss Bradley
 Myra Bradwell
 Луиза Буржуа
 Маргарет Бурк-Уайт
 Энн Бэнкрофт
 Florence Schorske Wald
 Annie Dodge Wauneka
 Wilma Vaught
 Ву Цзяньсюн
 Виктория Вудхулл
 Matilda Joslyn Gage
 Мария Гёпперт-Майер
 Алтея Гибсон
 Лилиан Моллер Гилбрет
 Шарлотта Перкинс Гилман
 Рут Бейдер Гинзбург
 Тэмпл Грандин
 Элла Грассо
 Сара Гримке
 Анжелина Гримке
 Марта Гриффитс
 Кэтрин Грэм
 Марта Грэм
 Анна Даллас Дадли
 Мэри Дайер
 Донна де Варона
 Мариан де Форест
 Emma Smith DeVoe
 Карен Декроу
 Ширли Энн Джексон
 Mary Jacobi
 Frances Wisebart Jacobs
 Мэй Джемисон
 Барбара Джордан
 Эмили Дикинсон
 Доротея Дикс
 Элизабет Доул
 Екатерина Мария Дрексель
 Marjory Stoneman Douglas
 Paulina Kellogg Wright Davis
 Дороти Дэй
 Gloria Yerkovich
 Бейб Захариас
 Catherine Shipe East
 Кристал Истман
 Франциска Кабрини
 Mary Steichen Calderone
 Рейчел Карсон
 Розалин Картер
 Стефани Кволек
 Хелен Келлер
 Leontine T. Kelly
 Susan Kelly-Dreiss
 Фрэнсис Келси
 Nannerl Keohane
 Билли Джин Кинг
 Коретта Скотт Кинг
 Хиллари Родэм Клинтон
 Жаклин Кокран
 Рита Колвелл
 Ruth Colvin
 Айлин Мари Коллинз
 Бесси Колман
 Милдред Кон
 Герти Кори
 Марианна Коуп
 Jane Cunningham Croly
 Джули Крон
 Мэгги Кун
 Joan Ganz Cooney
 Энни Кэннон
 Мэри Энн Шедд Кэри
 Уилла Кэсер
 Мэри Стивенсон Кэссетт
 Керри Чапмен Кэтт
 Элизабет Кюблер-Росс
 Уайнона Ладьюк
 Эмма Лазарус
 Доротея Ланж
 Шерри Лансинг
 Allie B. Latimer
 Susette La Flesche
 Лилли Ледбеттер
 Майя Лин
 Энн Линдберг
 Мэри Лион
 Mildred Robbins Leet
 Patricia Locke
 Белва Энн Локвуд
 Жюльетт Гордон Лоу
 Шеннон Лусид
 Клэр Бут Люс
 Уильма Манкиллер
 Филиппа Маррак
 Барбара Мак-Клинток
 Кэтрин Декстер Маккормик
 Louise McManus
 Kate Mullany
 Эйми Маллинз
 Mary Mahoney
 Маргарет Мид
 Барбара Микульски
 Кейт Миллетт
 Пэтси Минк
 Мария Митчелл
 Constance Baker Motley
 Лукреция Мотт
 Antonia Novello
 Сандра Дэй О’Коннор
 Джорджия О’Киф
 Мадлен Олбрайт
 Тенли Олбрайт
 Луиза Олкотт
 Энни Оукли
 Роза Паркс
 Рут Патрик
 Нэнси Пелоси
 Мэри Энгл Пеннингтон
 Фрэнсис Перкинс
 Rebecca Talbot Perkins
 Esther Peterson
 Judith L. Pipher
 Элис Пол
 Салли Райд
 Фрэнсис Райт
 Martha Coffin Pelham Wright
 Жанетт Ранкин
 Жозефина Раффин
 Джанет Рено
 Розан Риджуэй
 Эллен Ричардс
 Линда Ричардс
 Edith Nourse Rogers
 Ernestine Louise Potowski Rose
 Дженет Дэвисон Роули
 Вильма Рудольф
 Элеонора Рузвельт
 Sister Elaine Roulet
 Флоренс Рена Сабин
 Сакагавея
 Энн Салливан
 Бернис Сандлер
 Елизавета Сетон
 Мюриэл Сиберт
 Florence Seibert
 Беверли Силлс
 Бланш Скотт
 Элеанор Смил
 Бесси Смит
 Sophia Smith
 Katherine Siva Saubel
 Hannah Greenebaum Solomon
 Сьюзан Соломон
 Генриетта Сольд
 Глория Стайнем
 Хелен Стивенс
 Нетти Стивенс
 Люси Стоун
 Kate Stoneman
 Harriet Williams Russell Strong
 Элизабет Кейди Стэнтон
 Маргарет Сэнгер
 Гарриет Табмен
 Mary Burnett Talbert
 Ida Tarbell
 Helen Brooke Taussig
 Мария Толчиф
 Соджорнер Трут
 Sheila E. Widnall
 Эмма Уиллард
 Фрэнсис Уиллард
 Опра Уинфри
 Сара Уиннемакка
 Мадам Си Джей Уокер
 Мэри Уокер
 Лиллиан Уолд
 Emily Howell Warner
 Мерси Уоррен
 Эдит Уортон
 Алиса Уотерс
 Faye Wattleton
 Ида Белл Уэллс-Барнетт
 Юдора Уэлти
 Долорес Уэрта
 Джеральдин Ферраро
 Элла Фицджеральд
 Бетти Форд
 Бетти Фридан
 Маргарет Фуллер
 Дороти Хайт
 Mary Hallaren
 Фанни Лу Хамер
 Swanee Hunt
 Helen LaKelly Hunt
 Martha Matilda Harper
 Мэри Харрис
 Патриция Робертс Харрис
 Энн Хатчинсон
 Джулия Уорд Хау
 Хелен Хейс
 Зора Ниэл Хёрстон
 Биатрис Хикс
 Овета Калп Хоббиy
 Barbara Holdridge
 Билли Холидей
 Wilhelmina Cole Holladay
 Jeanne Holm
 Bertha Holt
 Грейс Хоппер
 Элис Хэмилтон
 Лорейн Хэнсберри
 Джулия Чайлд
 Лидия Чайлд
 Маргарет Чейз-Смит
 Ширли Чисхолм
 Донна Шалейла
 Catherine Filene Shouse
 Анна Шварц
 Felice N. Schwartz
 Катрин Швитцер
 Betty Bone Schiess
 Anna Howard Shaw
 Юнис Кеннеди Шрайвер
 Патриция Шрёдер
 Alice C. Evans
 Мэри Эдди
 Marian Wright Edelman
 Гертруда Эдерле
 Гертруда Элайон
 Майя Энджелоу
 Сьюзен Энтони
 Сильвия Эрл
 Амелия Эрхарт
 Розалин Ялоу

См. также 
 Зал славы рок-н-ролла
 Голливудская «Аллея славы»

Примечания

Ссылки 
National Women's Hall of Fame in Seneca Falls
 

Женщины США
Права женщин
Феминизм
Залы славы США
Появились в 1969 году в США
 
Организации штата Нью-Йорк